Артур Минасян:
 Минасян, Артур Грантович (род. 1977) — армянский футболист.
 Минасян, Артур Сергеевич (род. 1978) — армянский футболист.